4026 Beet è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,4420664 UA e da un'eccentricità di 0,1206435, inclinata di 3,18547° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1982
Beet